

Codici 
 MUK – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Mauke Island (Isole Cook)
 muk – codice ISO 639-3 della lingua mugom

Cucina 
 Muk – piatto coreano

Personaggi immaginari 
Muk – tipo di Pokémon